Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 733 dans le monde.

 Route régionale 733 en Finlande 
 Route nationale 733 en France